Dor kan som auktorsförkortning betyda:

 Menachem Dor
 Inka Dor

Robotskapade auktorsförkortningar